«Толкователи» () — фантастический роман американской писательницы Урсулы Ле Гуин, относящийся к Хайнскому циклу, удостоенный премии Локус в 2001-м году. За основу книги взята современная история Тибета в период китайского правления, на что в тексте есть многочисленные намёки и указания.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Фантастические романы на английском языке
Романы США 2000 года
Произведения Урсулы Ле Гуин
Хайнский цикл
Романы, удостоенные премии «Локус»
Романы Урсулы Ле Гуин